Penglai bezeichnet:
 einen mythologischen Berg bzw. Inselgruppe, siehe Penglai Shan
 eine kreisfreie Stadt der bezirksfreien Stadt Yantai in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Penglai (Yantai)
 eine Großgemeinde der kreisfreien Stadt Wenchang in der chinesischen Provinz Hainan, siehe Penglai (Wenchang)
 eine Großgemeinde des Kreises Daying in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Penglai (Daying)
 eine Großgemeinde des Kreises Anxi in der chinesischen Provinz Fujian, siehe Penglai (Anxi)